Сен-Віа́тр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 45 км на південь від Орлеана, 50 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1297,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Віатр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віатр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віатр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віатр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віатр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер